Ботафого:

В спорте 
 «Ботафого» — бразильский футбольный клуб из города и штата Рио-де-Жанейро.
 «Ботафого» — бразильский футбольный клуб из города Жуан-Песоа в штате Параиба.
 «Ботафого» — бразильский футбольный клуб из города Рибейран-Прету в штате Сан-Паулу.
 «Ботафого» — бразильский футбольный клуб представляющий Федеральный округ.

Топоним 
 Ботафого — один из районов Рио-де-Жанейро.
 Ботафого — пересадочная станция линий 1 и 2 метрополитена Рио-де-Жанейро.